Ovo je popis zemalja svijeta po bruto domaćem proizvodu po stanovniku (per capita). BDP je mjeren metodom pariteta kupovne moći (PKM ili PPP), a iznosi su u dolarima. PKM metoda je korisnija za usporedbu životnog standarda između zemalja, jer uzima u obzir troškove života i stopu inflacije, umjesto jednostavnije usporedbe nominalnih iznosa koji možda ne prikazuju prave razlike u prihodima.

U ovoj tablici nalaze se podaci za 2017. godinu za 184 zemalja. Podaci su u međunarodnim dolarima.

Izvor 
 BDP po stanovniku (per capita), izvješće; 2017. godina (pristupljeno 7. studenoga 2020.)

Izvori 

Bruto domaći proizvod (paritet) po stanovniku
Bruto domaći proizvod (paritet) po stanovniku)

en:List of countries by GDP (PPP) per capita
es:Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita
id:Daftar negara menurut PDB (PPP) per kapita
nl:Lijst van landen naar BNP per hoofd van de bevolking
nn:Verdas land etter bruttonasjonalprodukt per innbyggjar
pt:Anexo:Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita